Michal Fikrt (* 6. April 1982 in Most, Tschechoslowakei) ist ein tschechischer Eishockeytorwart, der seit September 2012 beim Aksam Unia Oświęcim in der polnischen Ekstraliga unter Vertrag steht.

Karriere 
Fikrt begann seine Karriere in den Nachwuchsmannschaften des HC Litvínov und debütierte in der Saison 2001/02 in der tschechischen Extraliga. In den folgenden Jahren absolvierte er jeweils den größten Teil der Saison in der zweithöchsten Spielklasse, der 1. Liga, und lief unter anderem für HC Slovan Ústečtí Lvi, KLH Chomutov und den SK Kadaň auf, ehe er in die Slowakei wechselte und dort die Position des ersten Torwarts beim HK Nitra übernahm. Nach zwei Jahren kehrte er nach Tschechien zurück und spielte abwechselnd in den drei höchsten Spielklassen des Landes, wobei er den meist als zweiter Torwart von Bílí Tygři Liberec fungierte.

In der Saison 2009/10 führte ihn sein Weg zurück in die Slowakei zum MHk 32 Liptovský Mikuláš. Der Club beendete die Saison jedoch auf dem vorletzten Platz. Im Sommer 2010 wurde Fikrt an den HK Nitra ausgeliehen, hatte aber mit Ján Laco einen starken Konkurrenten.

Da der HK Jesenice Mitte der Saison Verstärkung auf der Position des Torwarts suchte, wechselte Fikrt Anafnag Januar 2011 in die österreichische Eishockeyliga und wurde von dem Club nach einem kurzen Tryout bis Saisonende verpflichtet. Am Saisonende gewann er mit Jesenice den slowenischen Meistertitel.

Karrierestatistik

Hauptrunde

Playoffs

International

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeytorwart (HC Litvínov)
Eishockeytorwart (HK Jesenice)
Eishockeytorwart (Metallurg Schlobin)
Eishockeytorwart (HK Nitra)
Eishockeytorwart (HC Slovan Ústí nad Labem)
Eishockeytorwart (Piráti Chomutov)
Eishockeytorwart (Bílí Tygři Liberec)
Eishockeytorwart (MHk 32 Liptovský Mikuláš)
Eishockeytorwart (Unia Oświęcim)
Slowenischer Meister (Eishockey)
Tscheche
Tschechoslowake
Geboren 1982
Mann